В-1 — индексы некоторых машин и устройств, созданных в СССР.

 В-1 «Витязь» — советский снегоболотоход, созданный в 1967 году.
 В-1 — первый советский автогрейдер, производившийся в 1940-х годах в Пайде, Эстония.